Dagenais ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Dagenais (1913–1981), kanadischer Journalist
 Pierre Dagenais (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler